Drama — conceito nas artes
Drama (unidade regional) — prefeitura da Grécia

Literatura 
Drama Desk Award — prêmio atribuído a peças da Broadway
Drama japonês
Drama coreano
Drama chinês
Drama tailandês ou Lakorn
Drama Tâmil ou Soap opera tâmil
CD drama — coleção de arquivos de áudio CD com histórias que formam parte de um libreto

Música e televisão 
Drama (álbum de Jamelia)
Drama Total — série animada do Canadá

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de artes